За остала значења погледајте Пико (вишезначна одредница)

Пико (pico; симбол p) је префикс у СИ систему јединица који означава фактор од 10-12.

Потврђен 1960. године, долази из италијанског piccolo, што значи мали.

Види још 
 СИ

Спољашње везе 
 BIPM вебсајт

СИ префикси

simple:Pico-